Jacobini, cognome italiano 
 Angelo Maria Jacobini (1825-1886) – cardinale italiano
 Camillo Jacobini (1791-1854) – politico e imprenditore italiano
 Diomira Jacobini (1899-1959) – attrice italiana, sorella di Maria
 Domenico Maria Jacobini (1837-1900) – cardinale italiano
 Ludovico Jacobini (1832-1887) – cardinale italiano, cugino di Camillo e di Angelo Maria
 Maria Jacobini (1892-1944) – attrice italiana, parente di Camillo, Ludovico e Angelo Maria
 Oreste Jacobini (1867-1956) – ingegnere, dirigente d'azienda e politico italiano
 Paolo Jacobini (1919-2003) – calciatore italiano